Sennertia — род клещей (Hemisarcoptoidea) семейства Chaetodactylidae из отряда . Более 70 видов. Паразиты и комменсалы пчёл, в том числе Ceratina, Xylocopa и медоносных пчёл (Apidae). Большинство видов рода Sennertia расселяются с помощью гетероморфных дейтонимф на взрослых пчёлах, однако вид Sennertia vaga не имеет дейтонимф и расселяется питающимися взрослыми стадиями. Размножение и питание происходит во время расселения. Тип взаимодействия клещей и их хозяев остаётся до конца не изученным. Наличие у некоторых пчёл специализированных структур для переноски клещей (акаринариум) говорит о мутуалистическом характере взаимоотношений некоторых видов (Sennertia sayutara, Sennertia devincta).

Распространение 
Встречаются всесветно (вид Sennertia antarctica обнаружен на острове у антарктических берегов).

Систематика 
6 подродов и более 70 видов. Род был выделен голландским зоологом А. К. Удемансом (Anthonie Cornelis Oudemans; 1858—1943).

 
  (=)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (=)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (= ; )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (=)
 
 
 
 
 
 
 
  (=)

Примечания

Литература 
 
 Klimov Pavel B., S. Bradleigh Vinson and Barry M. OConnor. (2007). Acarinaria in associations of apid bees (Hymenoptera) and chaetodactylid mites (Acari). Invertebrate Systematics, 2007, 21, 109—136.
 Klimov, P. B. & B. M. OConnor. (2008). Morphology, evolution, and host associations of bee-associated mites of the family Chaetodactylidae (Acari: Astigmata), with a monographic revision of North American taxa. Miscellaneous Publications Museum of Zoology University of Michigan.199: 1-243.

Ссылки 
 Beemites: Genus Sennertia Oudemans, 1905

Astigmata
Паразиты пчёл
Роды паукообразных